A Megváltó Krisztus szobra (Andok)
 A Megváltó Krisztus szobra (Brazília)
 A Megváltó Krisztus szobra (Maratea)
 A Megváltó Krisztus szobra (Marsalforn)